Стецьківська сільська рада — Сумська область, Сумський район
 Стецьківська сільська рада — Хмельницька область, Старокостянтинівський район